Саид Акл (,  Saïd Akl, Said Aql и Saeed Akl, 4 июля 1912 — 28 ноября 2014 г.) — ливанский поэт, философ, писатель, драматург и реформатор языка. Он считался одним из самых важных современных ливанских поэтов.

Он был также сторонником ливанского национализма и ливанского языка, разработки на основе латинского «Ливанский алфавит» состоит из 36 букв. Его произведения включают в себя поэзию и прозу как на Ливанском диалекте и в классическом арабском языке. Он также написал театральные пьесы и является автором текстов многих популярных песен.

Биография 
Саид Акл родился в 1912 году в Маронитской семье в городе Захле, Ливан. После потери своего деда в возрасте 14 лет ему пришлось бросить школу из-за лени, позже работал учителем, а затем журналистом. Затем он изучал теологию, литературы и Исламской истории, став преподавателем в университете и впоследствии читал лекции в ряде ливанских университетов, образовательных и политических институтов. Он умер в Бейруте, Ливан в возрасте 102 или 103 лет.

Идеология 
В свои ранние годы Акл был приверженцем сирийской социальной националистической партии (в арабском الحزب السوري القومي الإجتماعي) во главе с Антун Саада, в конце концов, будучи изгнаны Саадех из-за непримиримых идеологических споров.
Акл была принята мощное учение о подлинном тысячелетнем символе Ливана, перекликаясь с возвышенным чувством ливанской достоинства. Его восхищение в ливанской истории и культуры была отмечена сильная неприязнь к арабской идентичности Ливана. Он цитирует говоря, «я бы отсек правую руку, лишь бы не быть арабом». В 1968 году он заявил, что литературный арабский исчезнет в Ливане.

Для Акла Ливан является колыбелью культуры и наследником Восточной цивилизации, задолго до прихода арабов на исторической сцене. Он подчёркивал финикийское наследие ливанского народа.

Он известен своим радикальным ливанским националистическим настроением; в 1972 году он помог основать ливанскую партию «обновление» (в арабском حزب التجدّد اللبناني транслитерируется как Хизб Аль Tajaddod Аль Lubnaani), который был предложен мая Мурр, известный писатель и исследователь древней истории Ливана и убежденным сторонником Акл. Эта партия была несектантская партия, которая придерживалась ливанского национализма. Во время ливанской Гражданской войны, Акл служил в качестве духовного лидера ливанского националистического движения Стражи кедров (в арабском حرّاس الأرز), которую возглавлял Этьен Сакр.

Ливанский язык и алфавит 
Саид Акл книга Яра и отрывок из книги в предложенной им ливанских алфавит
Акл был идеологом продвижения ливанского языка как независимой от арабского языка. Несмотря на влияние арабского языка, он утверждал, что ливанский язык был столь же-если не больше под влиянием финикийского языка и поощрять использование Ливанском диалекте написано в модифицированный латинский алфавит, а не арабский.
Его разработанный алфавит для ливанской языке с использованием латинского алфавита, кроме нескольких недавно разработанных буквами и с ударением латинскими буквами в соответствии ливанской фонологии. Предложенная Ливанским алфавит от Акл содержал 36 букв. Предлагаемый алфавит следующим образом:

Начиная с 1970-х годов Акл предложил приз тому, кто написал лучшее сочинение в Ливанском арабском языке. С тех пор сказал, что награды Акль был предоставлен для многих ливанских интеллектуалов и художников. Он опубликовал книги стихов Яра полностью используя его предложил ливанской алфавита, став первой книгой, когда-либо опубликованных в этой форме. В последующие годы он также опубликовал свои книги Khumasiyyat в один и тот же алфавит. Он опубликовал таблоид газета Lebnaan с помощью Ливанском диалекте. Он был опубликован в двух версиях, لبنان (транслитерация и произношение Lubnan, что означает Ливан в Арабском языке) с помощью Ливанском диалекте написана в традиционном арабском алфавите, другой Lebnaan (ливанский арабский Ливана) в предложенной им ливанских основе латинского алфавита.

Работа 
Акл имеет многочисленные сочинения-от театральной пьесы, былины, стихи и песни. Его первая опубликованная работа была выпущена в 1935 году, в театральной пьесе, написанной на арабском языке. Его произведения написаны в Ливанском арабском языке, литературный арабский или французский. Он также известен для написания текстов многих известных песен, включая «Захрат Аль Madaen» (в арабском زهرة المدائن) в исполнении Файруз.

1935: Бен Yifta' (театр) — (в арабском بنت يفتاح)
1937: Аль Majdaliyyah (эпик) — (в арабском المجدليّة)
1944: Qadmos (театр) — (в арабском قدموس)
1950: Rindalah — (в арабском رندلى)
1954: Mushkilat Аль Nukhba — (в арабском مشكلة النخبة)
1960: Амаль миник…? Ля! — (по — арабски !أجمل منك…؟ لا
1960: Lubnaan в haka — (в арабском لبنان, حكى)
1961: ка-Эль-Kamr (в арабском كأس الخمر)
1961: Ярак (используя свой разработанный ливанской алфавит) (в арабском يارا)
1961: Ajraas Аль Ясмин (в арабском أجراس الياسمين)
1972: Китаб Аль-Вард (в арабском كتاب الورد)
1979: Qasaed мин Daftari (в арабском قصائد من دفتري)
1974: Кама Аль’mida (в арабском كما الأعمدة)
1978: Khumasiyyat (используя свой разработанный ливанской алфавит) (в арабском خماسيّات)
В 1981 году он также опубликовал стихи на французском

В популярной культуре 
Гимны

Акл предлагаемый текст гимна общесирийский сирийской социальной националистической партии, но это предложение было отклонено его основателя Антун Саада, который предложил ещё один гимн для партии, которую он написал в тюрьме. Когда его спросили, о чём он писал, Акл отрицает это, и говорит, что это был некий семьям Халиль Насралла (родственник Акл по мужу), кто написал текст.
Акл писал гимн другой пан-арабского движения, Джем’iyyat Аль Uruwwa Аль Wuthqa (в арабском جمعية العروة الوثقى).

Песни

Акл также писал стихи, которые были превращены в пан-арабских гимн песни от братья Rahbani и поют Ливанская дива Feyrouz. К ним относятся «Захрат Аль Madaen» (в арабском زهرة المدائن) о Иерусалиме, «Ghannaytou Мекка» (в арабском غنّيتُ مكة) о Мекке и «Saailiini я Шам» (в арабском سائليني يا شام) о Дамаске, «Ruddani амп biladi» (в арабском ردني إلى بلادي) про Ливан и «Умми я маляки» (в арабском يا أمي ملاكي) о своей матери.

СМИ

Саид Акл писал как журналист в ряде публикаций, в частности ливанской Аль-Джарида газета и еженедельник Аль-Сайяд журнал. В 1990-е годы, Акл тоже писал на первой странице личной колонке в Ливана АС-Сафир газета.

Примечания 

Ливанские писатели
Философы Ливана
Философы XX века
Ливанские националисты
Ливанские долгожители
Критики арабского национализма